Charles Bocquet ist der Name folgender Personen:

* Charles Bocquet (Komponist) († 1606/1615), französischer Lautenist und Komponist
 Charles Bocquet (Biologe) (1918–1977), französischer Biologe